Greg Kinnear (1963), Amerikaans acteur
 Roy Kinnear (1934-1988), Engels acteur